Kapell kan avse:
 Kapell (byggnad) – en mindre kyrkobyggnad
 Kapell (musik) – en mindre orkester
 Kapellförsamling – en församlingsdel som har ett eget kapell och egen predikant eller komminister, men som dessutom deltar i underhållet av moderförsamlingens kyrka och prästgård
 Kapell (båt) – ett överdrag till båtar
 Kapell – en vattentät duk till en kajak, se kajak
 Kapell – ett lock av metall som lades som skydd över fänghålet på en gammaldags kanon, se fänghål
 Kapell – ett slags dekoration på kragen till vissa gamla uniformer, se galoner

Se även
 Capelle